le four ist das französische Wort für der Ofen.

Le Four bezeichnet drei französische Leuchttürme:

den Phare du Chenal du Four
den Phare du Four du Croisic
den im frühen 20. Jahrhundert erbauten Leuchtturm von Nividic